Les désignations de Bayer A Carinae (A Car) et a Carinae (a Car) sont distinctes. Pour des raisons techniques, ces deux noms redirigent ici.

 A Carinae, ou HR 2554 (V415 Car), est une binaire à éclipses de type Algol ;
 a Carinae, ou V357 Carinae (HR 3659), est une étoile multiple.

Ces désignations ne doivent pas être confondues avec Canopus = α (Alpha) Carinae.

Constellation de la Carène
Homonymie stellaire